Шанава ( либо ) — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Шанава, Константин (род. 1985) — грузинский шахматист, гроссмейстер.
 Шанава, Люка (род. 1994) — французский лыжник, призёр этапов Кубка мира, чемпион мира среди юниоров 2016 года в спринте.